Neotrygon är ett släkte av rockor. Neotrygon ingår i familjen spjutrockor.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spjutrockor
Neotrygon